

Musica 
Phenomenon – album discografico degli UFO del 1974
Phenomenon – album discografico di LL Cool J del 1997
Phenomenon – album discografico dei Thousand Foot Krutch del 2003
Phenomenon – singolo dei Thousand Foot Krutch estratto dall'omonimo album

Cinema 
Phenomenon – film del 1996 diretto da Jon Turteltaub

Pagine correlate 

 Fenomeno (disambigua)